Päschke oder Paeschke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Päschke (1931–2012), deutscher evangelischer Theologe 
 Carl  Paeschke (1895–1983), deutscher Journalist und Maler
 Georg Paeschke (1878–1929), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Hans Paeschke (1911–1991), deutscher Journalist und Verleger 
 Olaf Paeschke (1937–2004), deutscher Verleger und Verlagsmanager
 Paul Paeschke (1875–1943), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Peschke